Епархия Виктории – епархии Римско-Католической церкви.

 Епархия Виктории – епархия Римско-Католической церкви в Канаде;
 Епархия Виктории – епархия Римско-Католической церкви в США.